Тунис впервые принял участие в летних Олимпийских играх в 1960 году в Риме и с тех пор участвовал во всех летних Олимпиадах, кроме бойкотированных им Игр в Москве. В зимних Олимпийских играх спортсмены Туниса никогда не участвовали.

За время выступления на Олимпийских играх спортсмены Туниса завоевали 13 олимпийских медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Все медали были завоёваны в соревнованиях по лёгкой атлетике, боксу, плаванию, фехтованию, вольной борьбе и тхэквондо.

Национальный олимпийский комитет Туниса был образован в 1957 году.

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См.также
 Список знаменосцев Туниса на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Тунис на официальном сайте Олимпийского движения